Deep Forest – gruppo musicale francese
 Deep Forest – album dei Deep Forest del 1992
 Deep Forest – singolo dei Deep Forest del 1992
 Deep Forest – album dei Do As Infinity del 2001
 Deep Forest Raceway – circuito presente nella serie di videogiochi Gran Turismo